Андрій Валентинов (* 1958, Андрій Валентинович Шмалько) — історик, кандидат історичних наук, доцент, письменник-фантаст.
 Шмалько Андрій Микитович (1903—1974) — депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання, кандидат історичних наук, ректор.
 Шмалько Максим Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шмалько Олександр Васильович (1961—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.